Malyschewa steht für:

 Malyschewa (russisch Малышева), ist eine Siedlung in der Oblast Swerdlowsk (Russland) 

Malyschewa oder Malysheva ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Alexandrowna Malyschewa (* 1987), russische Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Malyschew